MUC1 — ген, що кодує білок Mucin-1 і розташований у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга кодованого геном білка становить 1 255 амінокислот, а молекулярна маса — 122 102.

Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, ядрі, мембрані.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки